Miejscowości w USA:
 Mount Pulaski – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Mount Pulaski (ang. Mount Pulaski Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan